NSFW, een op internet gebruikte afkorting
 Not Safe for Work (film), een Amerikaanse thriller